La Serra de les Valls és una serra situada al municipi de Biosca (Segarra), amb una elevació màxima de 611 metres.

Referències 

Valls